Schleitheim  beschreibt:

die Schweizer Gemeinde im schweizerischen Kanton Schaffhausen, siehe Schleitheim 
den ehemaligen gleichnamigen Bezirk, siehe Bezirk Schleitheim
das Museum der Gemeinde im Kanton Schaffhausen, siehe Gipsmuseum Schleitheim